Bundesverband der Deutschen Industrie, een Duitse werkgeversorganisatie
 Baltic Dry Index, dagelijkse schatting voor tarieven van de bulkscheepvaart
 Bibliotheek en Documentaire Informatie of Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde